Kuryń (ukr. Вели́кий Курі́нь) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim. Liczy 766 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kuryń na mapie

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubieszowski